Die Prva liga Srbije i Crne Gore 2003/04 war die zwölfte Saison der höchsten serbisch-montenegrinischen Spielklasse. Sie war die zweite Saison nach der Umbenennung des Landes BR Jugoslawien und im Zuge dessen auch der Liga Prva liga SR Jugoslavije. Gespielt wurde vom 9. August 2003 bis 15. Mai 2004.

Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
Die Liga wurde von 18 auf 16 Mannschaften reduziert. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele in der Saison. Die letzten vier Teams stiegen in dieser Saison ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2003/04
2003 04